Maplewood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maplewood (Alabama)
 Maplewood (Indiana)
 Maplewood (Louisiana)
 Maplewood (Maine)
 Maplewood (Maryland)
 Maplewood (Massachusetts)
 Maplewood (Michigan)
 Maplewood (Minnesota)
 Maplewood (Missouri)
 Maplewood (New Jersey)
 Maplewood (New York)
 Maplewood (North Carolina)
 Maplewood (Ohio)
 Maplewood (Oregon)
 Maplewood (Pennsylvania)
 Maplewood (Tennessee)
 Maplewood (Virginia)
 Maplewood (Washington)
 Maplewood (West Virginia)
 Maplewood (Wisconsin), im Door County